La zia Tula (La tía Tula) – romanzo di Miguel de Unamuno del 1921
Zia Tula (La tía Tula) – film del 1964 diretto da Miguel Picazo